Extra Blond (Moortgat), een Belgisch bier

 Kan ook verwijzen naar
 Achel Extra Blond, een Belgisch bier